Oakland Oaks (PCL), Amerikaanse minor-league basebalclub die speelde in de Pacific Coast League van 1903 tot 1955
 Oakland Oaks (PCHL), Amerikaanse ijshockeyclub die speelde in de Pacific Coast Hockey League van 1944 tot 1949
 Oakland Oaks (ABL), Amerikaanse basketbalclub die speelde in de American Basketball League van 1962 tot 1963
 Oakland Oaks (ABA), Amerikaanse basketbalclub die speelde in de American Basketball Association van 1967 tot 1969